Кубок Англии 1957/1958 — 77-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Четвёртый раз в своей истории трофей завоевала команда «Болтон Уондерерс», обыграв в финале на «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. По ходу турнира произошёл ужасный инцидент — большая часть команды из Манчестера погибла в авиакатастрофе 6 февраля 1958 года, однако команда не только не снялась с соревнования, но и дошла до финала турнира.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 16 ноября 1957 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 7 декабря 1957 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 4 января 1958 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 25 января 1958 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 15 февраля 1958 года.

Матч «Манчестер Юнайтед» был отложен на четыре дня из-за гибели игроков команды в мюнхенской авиакатастрофе, тем не менее на «Олд Траффорд» команда обыграла «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 3:0 в присутствии практически 60000 зрителей.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 1 марта 1958 года.

Полуфиналы

Переигровка

Финал 

Финал 1958 года прошёл 3 мая на «Уэмбли». Команда из Болтона одержала победу над своим соперником со счётом 2:0.

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1956/57 на Soccerbase.com
 Сезон Кубка ФА 1957/58 на Footballsite.co.uk

1957
Англия
Футбол в Европе в 1957 году
Футбол в Европе в 1958 году
Спорт в Великобритании в 1957 году
Спорт в Великобритании в 1958 году